

Солджер — місто, штат Айова
 Солджер — місто, штат Канзас
 Солджер — гори у штаті Айдахо